Guitry pode se referir a

Guitry, comuna francesa

Pessoas
 Geneviève Guitry ou Geneviève de Séréville (1914-1963), atriz frances, esposa de Sacha Guitry.
 Jean Marcel Robert Guitry (1874-1941), general frances.
Lucien Guitry, comediante francês, pai de Sacha Guitry.
Sacha Guitry, comediante e dramaturgo frances

Desambiguação